Крозо́н () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Шатолен, центр кантона Крозон. Расположена на полуострове Крозон на побережье Атлантического океана, в 58 км к югу от Бреста, в 28 км от национальной автомагистрали N165.

Население (2019) — 7 386 человек.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Святого Петра конца XIX века
 Часовня Сен-Фьякр. Исторический памятник с 1932 года
 Вилла Кер-ар-Брюк (1889 год). Исторический памятник с 2004 года
 Ряд мегалитов Ty-ar-C’huré. Исторический памятник с 1862 года
 Печи для обжига извести (XIX век). Исторический памятник с 1988 года
 Музей старинных ремёсел
 Музей «сельская школа»

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,9 %
 промышленность — 8,1 %
 строительство — 3,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 36,3 %
 государственные и муниципальные службы — 51,4 %

Уровень безработицы (2018) — 13,0 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 330 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

В 2007 году среди 4600 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 3143 были экономически активными, 1457 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 62,9 %). Из 3143 активных работали 2846 человек (1651 мужчина и 1195 женщин), безработных было 297 (125 мужчин и 172 женщины). Среди 1457 неактивных 286 человек были учениками или студентами, 649 — пенсионерами, 522 были неактивными по другим причинам.

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Крозона с 2020 года занимает член партии «Вперёд, Республика!»  Патрик Бертело (Patrick Berthelot). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский список победил во 2-м туре, получив 35,33 % голосов (из четырёх списков).

Города-побратимы 
  Слайго, Ирландия
  Пралоньян-ла-Вануаз, Франция

Культура 
Как и во многих других французских городах, в Крозоне в разное время года проводится множество праздников и фестивалей, из которых самым известным является фестиваль живой музыки Du Bout du Monde («Фестиваль конца света»), проводимый в первые выходные августа.

Прочее 
В гавани на полуострове Лонг () расположена база французских стратегических атомных подводных лодок.

Знаменитые уроженцы 
 Луи Жуве (1887—1951), актёр театра и кино

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Крозон